Landschlag steht für:
 eine geografische Varietät von Haustieren, siehe Landrasse
 für die Sonderform beim Haushund, siehe Schlag (Hundezucht)
 beim Kreuzen (Segeln) der aufs Land zielende Schlag